Eliot Tokar, écrivain et conférencier américain,
Norman Tokar (1919-1979), réalisateur américain.